|}

Die L4 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona. Die Linie hat 22 Stationen, von denen sich alle im Tunnel befinden. Die Streckenlänge beträgt 16,5 Kilometer. Die Linie verbindet den Nordosten und Osten Barcelonas durch einen ausgedehnten Bogen über die Innenstadt mit den nördlich gelegenen Stadtbezirken.

Geschichte 

Eröffnet wurde der erste Abschnitt der Strecke 1973 zwischen den Stationen Joanic und Jaume I. Jährlich benutzen etwa 53,1 Millionen Passagiere (Stand: 2016) die klimamatisierten Wagen der L4. Eine Fahrt von Endpunkt zu Endpunkt dauert etwa 27 Minuten.

Weblinks 

 Streckendaten auf der Webseite der Metro Barcelona (spanisch)
 Informationen auf trenscat.com (katalanisch)
 Informationen und Pläne der Linie auf metrodebarcelona.com (spanisch)

Einzelnachweise 

Metro Barcelona
Barcelona